Николай Николаевич Удалов: Удалов, Николай Николаевич (род. 1943) — специалист в области радиотехники.
 Удалов, Николай Николаевич (1910—1986) — советский прозаик и поэт.